Jules Prével (1835-1889), journaliste, librettiste et critique théâtral français ;
 Jean Martin-Prével (1879-1942), général français ;
 Louis Prével (18..-19..), rameur français ;
 Adrien Prével (1986-), joueur français de volley-ball.

 Prével ou Fort Prével, une communauté historiquement liée au village de Saint-Georges-de-Malbaie.